Prokop kan avse:

 Prokop den store
 Liese Prokop
 Matt Prokop
 Ulrike Prokop